Játanga (Хатанга), a menudo transliterado como Khatanga, puede referirse a:
Játanga, una pequeña localidad rusa localizada en el norte de Siberia, en el krai de Krasnoyarsk.
Río Játanga, un río en el krai de Krasnoyarsk (Rusia), que nace cerca de la localidad homónima de Játanga.
Aeropuerto de Játanga, en la localidad homónima de Játanga.
Golfo de Játanga, un golfo en la península de Taimyr, donde desagua el río Játanga.

Katanga es también una provincia de la República Democrática del Congo.